Arrested Development kan være forskellige ting:

 Familie på livstid - originaltitel: Arrested Development, en amerikansk komedieserie skabt af Mitchell Hurwitz
 Arrested Development (film) - bygget på Tv-serien
 Arrested Development (gruppe) - amerikansk hip hop gruppe